Paul Vignaux peut désigner :

 Paul Vignaux (1901-1983), homme politique français ;
 Paul Vignaux (1904-1987), philosophe français.